Epitaksja z wiązek molekularnych
 Order Imperium Brytyjskiego